Осада Антверпена:

 Осада Антверпена (1576)
 Осада Антверпена (1584—1585)
 Осада Антверпена (1792)
 Осада Антверпена (1814)
 Осада Антверпена (1832)
 Осада Антверпена (1914)

Антверпен